

Geografia de Espanha 
Ribera Alta (Comunidade Valenciana) — comarca
Ribera Alta (Álava) — município

Desambiguações de topônimos